В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Ізабель Куето здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Паулюс 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Барбара Паулюс (фінал)
 Ізабель Куето (переможниця)
 Каті Каверзасіо (чвертьфінал)
 Лаура Лапі (1-ше коло)

 Ангеліка Канеллопулу (1-ше коло)
 Відсутня
 Петра Лангрова (1-ше коло)
 Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1990